Brasil
 Santuário Nacional de São José de Anchieta — o qual inclui um igreja dedicada a Nossa Senhora da Assunção
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção (Viçosa do Ceará)
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção (Cabo Frio)

Portugal
 Igreja Matriz de Alte
 Igreja de Nossa Senhora da Assunção (Azambuja)
 Igreja Matriz de Cacela-Velha
 Igreja Matriz de Caminha
 Igreja de Nossa Senhora da Assunção (Cascais)
 Igreja Paroquial de Colos
 Igreja Paroquial de Relíquias
 Igreja de Nossa Senhora da Assunção (Elvas)
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção (Esmoriz)
 Igreja de Nossa Senhora da Assunção (Gralhas)
 Igreja de Nossa Senhora da Assunção (Torrão)
 Igreja de Nossa Senhora da Assunção (Vila do Porto)
 Igreja de Santa Maria de Barrô

Outros países
 Igreja da Assunção da Santíssima Virgem Maria (Bolderāja) — na Letónia
 Igreja de Santa Maria Assunta em Arrone — na Umbria, Itália

Nossa Senhora Assuncao, Igreja